Анатолий Кулешов:
 Кулешов, Анатолий Афанасьевич (1923—1991/1993) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Анатолий Михайлович (1959—2009) — российский музыкант, хормейстер и бэк-вокалист.
 Кулешов, Анатолий Нилович (род. 1959) — министр внутренних дел Республики Беларусь (2009).